Le qualificazioni del singolare  maschile dell'US Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  João Souza (qualificato)
  Paul Capdeville (ultimo turno)
  Marsel İlhan (qualificato)
  Thomas Schoorel (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (ultimo turno)
  Miša Zverev (primo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Grega Žemlja (ultimo turno)
  Gō Soeda (qualificato)
  Rik De Voest (primo turno)
  Izak van der Merwe (primo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Kenny de Schepper (primo turno)
  Matthew Ebden (secondo turno)
  Andreas Beck (secondo turno)
  James Ward (primo turno)

  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Jerzy Janowicz (primo turno)
  Wayne Odesnik (primo turno)
  Vasek Pospisil (qualificato)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)
  Marinko Matosevic (wildcard per il tabellone principale)
  Augustin Gensse (qualificato)
  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)
  Nikola Ćirić (primo turno)
  Lukáš Lacko (ultimo turno)
  Arnau Brugués-Davi (primo turno)
  Brian Dabul (primo turno)
  Jesse Huta Galung (qualificato)
  Júlio Silva (primo turno)

Qualificati 

  João Souza
  Jean-René Lisnard
  Marsel İlhan
  Jesse Huta Galung
  Serhij Bubka
  Augustin Gensse
  Louk Sorensen
  Vasek Pospisil

  Gō Soeda
  Malek Jaziri
  Conor Niland
  Robert Farah
  Romain Jouan
  Frank Dancevic
  Jonathan Dasnières de Veigy
  Michael Yani

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2011
ATP World Tour 2011